Molliens ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Molliens-au-Bois, Gemeinde im Département Somme
Molliens-Dreuil, Gemeinde im Département Somme
Kanton Molliens-Dreuil im Département Somme

Siehe auch:
Moliens, Gemeinde im Département Oise